Wirbitzky ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Wirbitzky (* 1940), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Michael Wirbitzky (* 1963), deutscher Radiomoderator und Comedian
 Wilhelm Wirbitzky (1885–1964), deutscher Schriftsteller